Die Mestaruussarja 1949 war die 19. Spielzeit der finnische Fußballmeisterschaft seit deren Einführung im Jahre 1930. Sie wurde unter zwölf Mannschaften vom 1. Mai bis 30. Oktober ausgespielt. 

Meister wurde Turku PS vor Titelverteidiger Vaasan PS. Da die Liga zur folgenden Saison um zwei Vereine reduziert wurde, stiegen vier Mannschaften ab.

Teilnehmende Mannschaften

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Torschützenkönig 
Yrjö Asikainen (Ilves-Kissat Tampere) und Kaimo Lintamo (Vaasan PS) erzielten beide 20 Tore.

Weblinks 
 Finland - List of League First Level Tables RSSSF

Einzelnachweise 

Fußballsaison 1949
1949